A Associação Pernambucana de Esperanto (em esperanto, Pernambuka Esperanto-Asocio), é a associação esperantista oficial do estado de Pernambuco, sendo também um clube esperantista da cidade do Recife.

Foi fundada em 1937, no Recife, e registrada em 1938. Sua sede encontra-se no Edifício Brasília, Rua Siqueira Campos, 279, sala 905 (9º andar), Santo Antônio, Recife/PE, onde são realizadas palestras em Esperanto sobre os mais variados temas. As palestras ocorrem todo terceiro sábado de cada mês e a entrada é franca.

A associação também dispõe de um rico acervo de livros em Esperanto em sua biblioteca. 

Esperanto
Associações regionais do Brasil